Jussieu ist der Familienname folgender Personen:

Adrien Henri Laurent de Jussieu (1797–1853), französischer Botaniker
Antoine de Jussieu (1686–1758), französischer Botaniker
Antoine-Laurent de Jussieu (1748–1836), französischer Botaniker
Bernard de Jussieu (1699–1777), französischer Botaniker
Christophe de Jussieu (1685–1758), französischer Apotheker
Christophe-Alexis-Adrien de Jussieu (1802–1865), französischer Politiker
Joseph de Jussieu (1704–1779), französischer Botaniker
Laurent de Jussieu (1651–1718), französischer Apotheker 

Campus de Jussieu ist der Name des Universitätsstandortes der Universität Pierre und Marie Curie
 Jussieu (Métro Paris) eine Pariser U-Bahn-Station